Torre Borraco – torre antisaracena sita nel comune di Manduria
 Borraco – torrente della provincia di Taranto